OSI kan syfta på: 

 Air Force Office of Special Investigations, Amerikanska flygvapnets kriminalpolis.
 Open Source Initiative, en ideell stiftelse som förespråkar öppen källkod
 Open Systems Interconnection, ett standardiseringsprojekt för datorkommunikation
 OSI-modellen, indelning av nätverkshantering
 Officine Stampaggi Industriali, italiensk biltillverkare